Em 2013 foi realizada a oitava edição do Campeonato Catarinense de Futebol Americano, organizado pela Liga Catarinense de Futebol Americano. 
O torneio teve inicio em 16 de março de 2013 e encerrou com a final no dia 23 de junho de 2013.

Equipes Participantes 
 
 Balneario Camboriu Lobos do Mar
 Barbaros do Vale
 Corupá Buffalos
 Criciúma Slayers
 Itapema White Sharks
 São José Istepôs

Formato Campeonato 

 Todos jogam contra todos.
 Melhor campanha se classifica direto para o SC Bowl VIII
 Segundo e terceiro colocados da temporada regular fazem seminfinal para outra vaga no SC Bowl VIII
 SC Bowl será realizado na cidade do time de melhor campanha da temporada regular

Tabela Jogos Temporada Regular

1ª Semana

2ª Semana

3ª Semana

4ª Semana

5ª Semana

6ª Semana

7ª Semana

8ª Semana

Classificação Temporada Regular

Playoffs 2013 

O São José Istepôs por ter a melhor campanha na temporada regular se classificou automaticamente para o SC Bowl VIII.A outra vaga seria disputada pelo segundo e terceiro lugares na temporada regular, sendo eles respectivamente Corupá Buffalos e Barbaros do Vale.

Wild Card

SC Bowl VIII 

O SC Bowl é a grande final do campeonato catarinese. Pela primeira vez foi realizada na cidade de São José.

A equipe de São José sagrou-se Campeã Catarinense de Futebol Americano pela primeira vez.

Premiações Individuais 

Todo ano são premiados os melhores jogadores da temporada regular. A premiação é realizada no intervalo do SC Bowl.

Competições de futebol americano de Santa Catarina
Futebol americano de 2013 no Brasil
2013 em Santa Catarina